|-
| 127401 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127402 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127403 - || || 9 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127404 - || || 3 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127405 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127406 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127407 - || || 9 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127408 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127409 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127410 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127411 - || || 10 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127412 - || || 8 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127413 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127414 - || || 12 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127415 - || || 11 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127416 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127417 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127418 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127419 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127420 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127421 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127422 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127423 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127424 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127425 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127426 - || || 21 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127427 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127428 - || 2002 PX || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127429 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127430 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127431 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127432 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127433 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127434 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127435 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127436 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127437 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127438 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127439 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127440 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127441 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127442 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127443 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127444 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127445 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127446 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127447 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127448 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127449 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127450 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127451 - || || 14 d'agost, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 127452 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 127453 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 127454 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127455 - || || 18 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127456 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127457 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127458 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127459 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127460 - || || 30 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127461 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 127462 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 127463 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127464 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127465 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127466 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127467 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127468 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127469 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127470 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127471 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127472 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127473 - || || 9 de setembre, 2002 || Drebach || Drebach
|-
| 127474 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127475 - || || 10 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127476 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127477 - || || 14 de setembre, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 127478 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127479 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127480 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127481 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127482 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127483 - || || 29 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127484 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127485 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127486 - || || 16 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127487 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127488 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127489 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127490 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127491 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127492 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127493 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127494 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127495 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127496 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127497 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127498 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127499 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127500 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
7